La temporada 2019 de la Copa Mundial de Turismos fue la segunda edición de dicho campeonato, regulado y aprobado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), como la clase más alta de competición para turismos. Comenzó en abril en el Circuito Internacional Moulay El Hassan (Marruecos) y finalizó en diciembre en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia).

Equipos y pilotos

Calendario 
El calendario provisional fue publicado el 5 de diciembre de 2018:

Resultados por carrera 

 Fuente: fiawtcr.com

Puntuaciones 

Rondas 1 a 4 y 6 a 10

Ronda 5

Clasificaciones

Campeonato de Pilotos 

 Fuente: fiawtcr.com

Campeonato de Equipos 

 Fuente: fiawtcr.com

Referencias

Enlaces externos